Біллі Джин Кінг була чинною чемпіонкою, але цього разу не захищала свій титул. 

Після чотирьох підряд потраплянь у чвертьфінали Кріс Еверт виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 5–7, 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Кріс Еверт — чемпіонка, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

 Кріс Еверт (Чемпіонка)
 Вірджинія Вейд (півфіналістка)
 Мартіна Навратілова (півфіналістка)
 Івонн Гулагонг (фіналістка)
 Маргарет Корт (чвертьфіналістка)
 Ольга Морозова (2 коло)
 Франсуаза Дюрр (2 коло)
 Джулі Гелдман (2 коло)

Сітка

Легенда

Фінальна вісімка

Попередні кола

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Див. також 
 Суперництво Еверт проти Навратілової

Посилання 
 Відкритий чемпіонат США з тенісу 1975 на ITFtennis.com , джерело для цієї сітки

жінки, одиночний розряд
1975 у жіночому тенісі
1975 в американському спорті